Курнаев — фамилия.

Известные носители:
 Курнаев, Александр Александрович (род. 1985) — российский футболист.